Ausztria
 Weibern, település Ausztriában

 Németország
 Weibern, település Németországban